Иргей — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.

География 
Село находится в 44 км от Тулуна и в 90 км от Нижнеудинска.

Топонимика 
Название Иргей происходит от бурятского эрье — берег. В прошлом здесь жили буряты.

По мнению Станислава Гурулёва, данный топоним образован от бурятского иргай — кизильник.

История 
Населённый пункт был основан в 1900 году переселенцами из Гомельского уезда Могилёвской губернии (ныне Гомельская область, Белоруссия). Вначале в окрестности населённого пункта приехал Вавила Семёнович Барановский, позже поселившийся неподалёку. Узнав о бесплатной раздаче земли, он вернулся на родину, а позже приехал назад вместе с первыми жителями. Ими были Иван Барковский с тремя сыновьями (Ефим, Семён и Яков), Трофим Степанович Боровик, Фома Макаров и Тимофей Смоловский. Несколько семей поселились неподалёку, возле располагавшегося рядом с Иргеем озера.

Дорога до Московского тракта строилась переселенческим управлением Иркутской губернии в 1914 году.

В середине 1920-х Вавилой Барановским из жителей села была организована артель, к 1928 году туда вступили все иргейцы. Данная артель занималась сельским хозяйством, в частности, молочным животноводством. Позже в Иргее был организован колхоз «Первое мая».

5 мая 1940 года населённый пункт практически полностью сгорел, уцелели только 3 дома. Многие жители покинули населённый пункт, остальные же построили новые дома, и село было восстановлено.

Многие жители деревни принимали участие в Великой Отечественной войне.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 282 человек

Власть 
Село в административном плане относится к Иргейскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района